TJ Slovan Viničné (celým názvem: Telovýchovná jednota Slovan Viničné) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v obci Viničné. Založen byl v roce 1939. Od sezóny 2016/17 působí ve čtvrté lize Bratislavského futbalového zväzu.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Slovan Viničné s kapacitou 1 000 diváků.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1982–1983: II. trieda 
 1992–1993: I. B trieda  – sk. Jih
 1997–2004: 4. liga  – sk. B
 2012–2014: 4. liga  – sk. B
 2014–2016: 3. liga – sk. Bratislava
 2016–: 4. liga 

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1939